Katedrála svatého Alexandra Něvského může znamenat:

 Katedrála svatého Alexandra Něvského (Nižnij Novgorod) – katedrála v Nižnij Novgorod, v Rusku
 Katedrála svatého Alexandra Něvského (Paříž) – katedrála v Paříži, ve Francii
 Katedrála svatého Alexandra Něvského (Sofie) – katedrála v Sofii, v Bulharsku

Související články 
 Chrám svatého Alexandra Něvského

Externí odkazy